Ферн () — английское женское имя.

Имя 
Имя Ферн преимущественно распространено а англоговорящих странах, в большинстве случаев является женским, хотя изредка встречается и среди мужчин. Может являться укороченной формой португальского, испанского и итальянского женского имени .

Имя Ферн имело относительную популярность в США в 1915—1925 годах, а с 1960-х годов его популярность упала практически до нуля.
 Андра, Ферн (1893—1974) — американская актриса, сценаристка, продюсер и режиссёр.
  (род. 1957) — английская писательница и телеведущая.
 Персонс, Ферн (1910—2012) — американская актриса, долгожительница.
  (род. 1987) — новозеландская актриса.
  (1917—1993) — американская каугёл, чемпионка родео и политик.
 Фитцджеральд, Ферн (род. 1947) — американская актриса.
  (род. 1948) — американский математик.
  (1883—1964) — американская юристка.
  (род. 1944) — американская художница, перформанс-артистка.
  (1896—1946) — американская актриса.

См. также 
 Фернс
 Фирн
 Ферна
 Ферне
 Ферни

Примечания 

Английские женские имена